47-я церемония вручения наград премии BAFTA
1994

Лучший фильм: 
Список Шиндлера 
Schindler’s List

Лучший британский фильм: 
Страна теней 
Shadowlands

Лучший неанглоязычный фильм: 
Прощай, моя наложница 
Ba wang bie ji

< 46-я Церемонии вручения 48-я >

47-я церемония вручения наград премии BAFTA, учреждённой Британской академией кино и телевизионных искусств, за заслуги в области кинематографа за 1993 год состоялась в Лондоне в 1994 году.

Полный список победителей и номинантов

Основные категории

Другие категории

Примечания

Ссылки 
 

Церемонии вручения кинопремии BAFTA
Кинопремии 1994 года
1994 год в Лондоне